dieselolie
Gas-oil (film)